Эдга́рдо Мари́н Арро́йо (; 21 февраля 1993, Гвадалахара, Мексика) — мексиканский футболист, защитник клуба «Минерос де Сакатекас» и, в прошлом, сборной Мексики.

Клубная карьера 
Марин — воспитанник клуба «Гвадалахара» из своего родного города. 28 апреля 2014 года в матче против «Монтеррея» он дебютировал в мексиканской Примере. В 2015 году Эдгардо стал обладателем Кубка Мексики. 24 октября 2016 года в поединке против «Пачуки» он забил свой первый гол за «Гвадалахару». В 2017 году Марин помог клубу выиграть чемпионат. В 2018 году он стал победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

С 2019 года выступает за клуб Ассенсо MX «Минерос де Сакатекас».

Международная карьера 
В 2013 году в составе молодёжной сборной Мексики Эдгардо стал чемпионом КОНКАКАФ среди молодёжных команд. На турнире он сыграл в матчах против молодёжных команд Ямайки, США и дважды Сальвадора. Летом того же года Марин поехал с молодёжной командой на чемпионат мира в Турцию. На турнире он сыграл в матчах против команд Греции, Парагвая, Мали и Испании. В 2013 и 2014 годах Эдгардо принимал участие в Турнире в Тулоне.

В 2015 году Марин в составе олимпийской сборной Мексики завоевал серебряные медали Панамериканских игр в Канаде. На турнире он сыграл в матчах против команд Парагвая, Тринидада и Тобаго, Панамы и дважды Уругвая.

9 октября 2016 года в товарищеском матче против сборной Новой Зеландии Марин дебютировал за сборную Мексики.

В 2017 году Марин стал бронзовым призёром Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против Сальвадора и Ямайки. В поединке против сальвадорцев Эдгардо забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Мексики

Достижения 
Клубные

 «Гвадалахара»
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2017
 Обладатель Кубка Мексики — Апертура 2015
 Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2018

Международные

 Мексика (до 20)
  Чемпионат КОНКАКАФ среди молодёжных команд — 2013

 Мексика (до 23)
  Панамериканские игры — 2015

 Мексика
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ESPN

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Мексики по футболу
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Минерос де Сакатекас»